Motorola RAZR V3 — GSM-телефон компании Motorola, позиционировавшийся как флагманская модель производителя в 2004 году. Ключевой особенностью, отличавшей телефон от конкурентов того времени, был дизайн. Телефон имел сверхтонкий профиль, при этом являясь раскладушкой, клавиатуру, изготовленную из металлической пластины и оснащенную электролюминесцентной подсветкой. Небольшая толщина и обилие металла придавали сходство с бритвой, что и отразилось в названии RAZR (от  — бритва).

Аппаратное обеспечение 

Сотовый телефон обладает внутренним дисплеем с диагональю 2,2 дюйма и разрешением 176×220 пикселей, выполненным по технологии, способный отображать более 262 тыс. оттенков цвета. Внешний STN-дисплей имеет меньшее разрешение (96×80 пикселей) и отображает 4096 оттенков цвета. Камера поддерживает фотосъёмку в разрешении 640×480 и видеосъёмку в разрешении 176×144 пикселей.

Коммуникационные возможности обеспечивает поддержка Bluetooth 1.2, GPRS class 10 и mini-USB.
Внутренняя память устройства составляет примерно 7,2 Мб, доступной для пользовательского содержимого.
Литий-ионный аккумулятор емкостью 680 mA·h позволяет телефону проработать от 3 до 5 часов в режиме разговора и до 280 часов в режиме ожидания.

Программное обеспечение 

Аппарат снабжён записной книжкой, клиентом для сообщений (EMS, SMS, MMS, email), браузером, обеспечивающим поддержку WAP 2.0 и отображение HTML 4/XHTML. Офисную часть обеспечивают органайзер (календари событий, будильники), калькулятор и конвертер величин. Развлекательную часть обеспечивают простой плеер, поддерживающий MP3, а также 3 игры (бильярд, гольф и камни). Имеется поддержка загрузки и установки дополнительного Java-контента.

Модификации

Black версия 

Версия Black отличается только цветом, никаких принципиально функциональных отличий от серебристой версии она в себе не несёт.

Черный вариант был подготовлен для распространения в качестве подарков на 77-й церемонии вручения премии Оскар. Хотя распространение изначально было ограничено конкретными операторами в Северной Америке, черный V3 стал широко доступен в других странах.

Hot Pink версия 

Розовая версия была выпущена в октябре 2005. Официальное название модели — RAZR V3 Pink, однако у оператора Deutsche Telekom она распространялась как RAZR V3 Magenta.

Miami Ink Collection 

30 октября 2006 года Motorola через оператора T-Mobile USA начала продавать версии V3, художественное оформление корпуса которых стилизовано под татуировку. Над созданием рисунков для мобильного телефона, работал настоящий мастер тату, телевизионная звезда одноименного реалити-шоу «Miami Ink.» Эми Джеймс. Татуировка телефону «сделана» при помощи лазерной гравировки по гладкой алюминиевой поверхности корпуса.

Критика 

Большинство экспертов сошлись во мнении, что аппарат имиджевый, нацеленный исключительно на подчёркивание статуса владельца, а отнюдь не на технологическую часть. Рецензенты отмечали, что управление телефона из-за дизайнерских изысков и особенностей интерфейса операционной системы требовало привыкания для пользователя, а также не очень удачную фотокамеру, которая проигрывала конкурентам на рынке. Тем не менее журнал Forbes причислил представителей серии RAZR к самым культовым сотовым телефонам мира.

Похожие модели 

 Motorola RAZR V3i
 Motorola RAZR V3xx

Примечания

Ссылки 

 Официальные сайты
 

 Обзоры в прессе
 
 
 
 

Мобильные телефоны Motorola